Тактаров, Николай Михайлович (род. 1951) — российский политический деятель.
 Тактаров, Олег Николаевич (род. 1967) — российский и американский спортсмен, актёр, телеведущий, кинопродюсер, режиссёр.